Цзя (Jia) (, пиньинь Jiǎ либо Jià) — китайская фамилия (клан), 137-я в старинном мнемоническом списке «Байцзясин».

 Известные Цзя 
(по алфавитному порядку личных имён при фамилии)
А-К
  или Цзя Цзинвэнь (кит.трад. 賈靜雯 Jiǎ Jìngwén; род. 1974) — тайваньская актриса и телеведущая.
  (кит. 賈公彥 Jiǎ Gōng’yàn) — философ-конфуцианец времён династии Тан.
 Цзя Дань (кит.трад. 賈耽, упр. 贾耽 Jiǎ Dān; 730—805), также Дуньши (敦詩) — чиновник, генерал и книжник времён династии Тан, географ и картограф.
  (кит.трад. 賈島, упр. 贾岛 Jiǎ Dǎo; 779—843), также Лансянь (浪先) — поэт времён династии Тан, ученик Хань Юя.
  (кит.трад. 賈德耀, упр. 贾德耀 Jiǎ Déyào; 1880—1940) — китайский военный и политик «эры милитаристов», член Аньхойской клики Бэйянского правительства.
 Цзя И (кит. 賈誼 Jiǎ Yí; 201—169) — поэт времён династии Тан, уроженец города Лоян.
 Цзя Куй (все — кит. 贾逵 Jiǎ Kuí):
  (30-101), также Цзин Бо (景伯) — книжник и астроном времён династии Хань.
  (174—228), также Ляньдао (梁道), урожд. Мин Цюй (名衢) — политик и генерал времён династии Восточная Хань. Отец политика Цзя Чуна и дед императрицы Цзя Наньфэн.
  (1010—1078) — генерал времён династии Северная Сун.
Л-Х
  (кит. 贾兰坡 Jiǎ Lánpō; 1908—2001) — китайский археолог, один из основателей китайской антропологии. Академик Китайской академии наук и иностранный член Академии Наук США (с 1994).
  (кит. 贾鲁 Jiǎ Lǔ; 1297—1353) — чиновник династии Юань.
 Императрица  (賈南風 Jiǎ Nánfēng; 257—300) — жена и регент императора Хуэй-ди (династия Цзинь). Внучка Цзя Куя (174—228) и дочь Цзя Чуна.
 Цзя Пинва (贾平凹 Jiǎ Píngwā, ранее 贾平娃 Jiǎ Píngwá; род. 1952) — китайский писатель, лауреат Всекитайской литературной премии за рассказ «Полная луна» (1978).
  (кит. 賈似道 Jiǎ Sìdào; 1213—1275) — деятель поздней династии Сун, советник императора Ли-цзуна (1260—1273).
  (кит. 贾思勰 Jiǎ Sīxié) — учёный времён династии Северная Вэй, автор одного из старейших фундаментальных трудов по агрономии (около 544 года н. э.).
  (кит.трад. 賈詡, упр. 贾诩 Jiá Xǔ; 147—223) — деятель времён династии Восточная Хань, советник полководца и фактического правителя империи Цао Цао.
 Цзя Сянь (кит. 贾宪 Jiǎ Xiàn; прибл. 1010—1070) — математик времён династии Сунь, автор «треугольника Цзя Сяня» (ныне более известного как «треугольник Паскаля», приблизительно за 6 веков до французского математика).
  (кит.трад. 贾拓夫 Jiǎ Tuòfū; 1912—1967) — китайский государственный деятель, министр энергетики КНР в 1950-х годах; репрессирован в 1967, позднее посмертно реабилитирован.
  (кит. 贾复 Jiǎ Fù; 9-55), также Цзюнь Вэнь (君文) — военный деятель империи Хань.
  (кит.трад. 賈宏聲, упр. 贾宏声 Jiǎ Hóngshēng; 1967—2010) — китайский актёр.
Ц-Я
 Цзя Цзунъян (род. 1991) — китайский фристайлист.
  (кит. 贾俊 Jiǎ Jùn; 1428—1495), также Тин Цзе (廷杰) — чиновник династии Мин.
 Цзя Цинлинь (贾庆林, род. 1940) — член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель НПКС КНР;
 Цзя Чжанкэ (贾樟柯, род. 1970) — китайский кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер. Лауреат «Золотого льва» на 63-м Венецианском фестивале за ленту «Натюрморт».
 Цзя Чжаньбо (род. 1974) — китайский стрелок, олимпийский чемпион.
  (кит. 贾治邦 Jiǎ Zhìbāng; род. 1946) — китайский политик.
 Цзя Чжигоу, Юлий (род. 1935) — епископ Римско-Католической церкви, ординарий епархии Чжэндина.
 Цзя Чжоу (贾周) — соучастник покушения на императора Северной Вэй Тоба Ю, казнённый вместе с Цзун Ай в 452 году.
  (кит. 贾楨 Jiǎ Jùn; 1798—1874), также Юнь Тан (廷杰) — чиновник династии Цин.
  (кит.трад. 賈充 Jiǎ Chōng; 217—282), также Гунлюй (公閭) — советник нескольких регентов и императоров династии Цзинь времён Троецарствия.
 Цзя Чуньван (, р.1938) — государственный и политический деятель Китая, министр безопасности КНР в 1998—2002 и генеральный прокурор в 2003—2008 годах.
  (кит.трад. 賈玉銘 Jiǎ Yùmíng; 1880—1964) — китайский протестантский священник и теолог.
 Вымышленные
 Аристократическое семейство Цзя — основная группа персонажей классического китайского романа «Сон в красном тереме», принадлежащий к нему юноша (кит.трад. 賈寶玉, упр. 贾宝玉 Jiǎ Bǎoyù) — центральный персонаж повествования.

 См. также 
 Цзя
 Сто фамилий

Китайские фамилии